Кобы́ля-Гу́ра () — топонимы в Польше.

Населённые пункты 
 Кобыля-Гура (Опольское воеводство) — село в Олесненском повяте Опольского воеводства.
 Кобыля-Гура (Великопольское воеводство) — село в Остшешувском повяте Великопольского воеводства.

Административная единица 
 Кобыля-Гура (гмина) — гмина в Остшешувском повяте Великопольского воеводства.

Географические объекты 
 Кобыля-Гура (Бескид-Высповы) иди Кобыля — наименование горы;
 Кобыля-Гура (Горы Круче) — наименование горы;
 Кобыля-Гура (Свентокшиские горы) — наименование горы;
 Кобыля-Гура (дюна) — наименование дюны в Мазовецком ландшафтном парке;
 Кобыля-Гура (Висницкая возвышенность) — наименование холма;
 Кобыля-Гура (Грыфицкая равнина) — наименование холма;
 Кобыля-Гура (Жарновецкая возвышенность) — наименование холма;
 Кобыля-Гура (Остшешувская возвышенность) — наименование холма;